Sičane su naselje u općini Dicmo, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi sjeverno od Sušaca, nekoliko kilometara od državne ceste D1.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dicma